Game of Sins — семнадцатый студийный альбом немецкого гитариста Акселя Руди Пелла, выпущенный 15 января 2016 года на лейбле Steamhammer.

С данного альбома вышел единственный сингл The King of Fools. Выход состоялся 6 декабря 2015 года.

Список композиций 
Все тексты и музыку написал Аксель Руди Пелл.

Участники записи 
 Джонни Джиоэли — вокал;
 Аксель Руди Пелл — электрогитара;
 Волкер Кравчак — бас-гитара;
Ферди Дорнберг - клавишные;
 Бобби Рондинелли — ударные.

Примечания

Ссылки 
 Немецкое издание
 Альбом на сайте Encyclopaedia Metallum

Альбомы Акселя Руди Пелла
Альбомы SPV/Steamhammer
Альбомы на английском языке